

Persone 
 Andreas Andreadīs (1982 – )  – pallavolista greco
 Andreas Andreadis (1876-1935)  – Economista greco
 Ianna Andreadis (1960 – ) – fotografa greca
 Teddy Andreadis (1962 – )  – tastierista statunitense